Meservey steht für:
 Meservey (Iowa), eine Stadt im Cerro Gordo County, Iowa, USA

Meservey ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Meservey (1921–2013), US-amerikanischer Physiker